

Postacie fikcyjne 
 Lizytea – córka Okeanosa w mitologii greckiej

Obiekty astronomiczne 
 Lizytea – księżyc Jowisza